Die Bezeichnung Akzept steht für:
 einen akzeptierten Wechsel (Urkunde), also mit Unterschrift quer zum Wechseltext (Querschreiben) 

 akzept (Verein), einen gemeinnützigen Verein aus dem Bereich der Drogenakzeptanz, -arbeit und -politik